Никола́й Замя́тин:
 
 Замятин, Николай Анатольевич (род. 1961) — советский и российский журналист.
 Замятин, Николай Афанасьевич — советский хозяйственный деятель. Капитан-директор «Океанрыбфлота», капитан-директор БМРТ «Советские профсоюзы».
 Замятин, Николай Владимирович (род. 1947) — советский и российский учёный в области систем управления.
 Замятин, Николай Митрофанович (1900—1965) — советский учёный в области животноводства.
 Замятин, Николай Павлович (1951—2002), известен как игумен Елеазар (Замятин) (после принятия схимы — схиигумен Михаил) — монах Московского Свято-Данилова монастыря.
 Замятин, Николай Михайлович (1928—2008) — советский и российский поэт.